Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Whaley – argentyński piłkarz
 Frank Whaley – amerykański aktor, scenarzysta i reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny

Miejscowości o tej nazwie:
 Whaley – wieś w Anglii, w hrabstwie Derbyshire,